Kopanka Pierwsza ist der Name folgender Orte in Polen:

 Kopanka Pierwsza, Ortsteil von Skawina, siehe Kopanka (Skawina)
 Kopanka Pierwsza (Gronowo Elbląskie), Ortsteil in der Gmina Gronowo Elbląskie